Bridgeville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bridgeville (Alabama)
 Bridgeville (Delaware)
 Bridgeville (Kalifornien)
 Bridgeville (Kentucky)
 Bridgeville (Michigan)
 Bridgeville (New Jersey)
 Bridgeville (New York)
 Bridgeville (Ohio)
 Bridgeville (Pennsylvania)
 Bridgeville Manor (Delaware)

im NRHP gelistete Objekte:
 Bridgeville Historic District, in Bridgeville, Delaware, ID-Nr. 94000361
 Bridgeville Public Library, in Bridgeville, Delaware, ID-Nr. 90001065